Wilhelm Abenius kan syfta på:

* Wilhelm Abenius (1825–1903), svensk borgmästare
 Wilhelm Abenius (1864–1956), svensk kemist